Bustorff ist der Familienname folgender Personen:

 Ana Bustorff (Ana Maria Brito Bustorff Guerra; * 1959), portugiesische Schauspielerin
 Reimer Bustorff (* 1971), deutscher Musiker und Geschäftsführer des Labels Grand Hotel van Cleef